Чемпионат Европы по академической гребле 2009 года прошёл 18 сентября — 20 сентября в белорусском городе Бресте на Брестском гребном канале. На чемпионате было разыграно 14 комплектов наград. Сборная Греции победила в общекомандном зачёте, завоевав 5 медалей — четыре золотых и одну серебряную. Второй стала команда Украины (2-1-1), третьей — Румынии (2-0-1).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты Чемпионата Европы-2009 на сайте FISA

Чемпионаты Европы по академической гребле
Чемпионаты Европы в Белоруссии
Спорт в Белоруссии в 2009 году
Спортивные соревнования в Бресте
Сентябрь 2009 года
академическая гребля